Princezna Rája bint Husajn (* 9. února 1986, Ammán; arabsky: راية بنت الحسين) je mladší dcera krále Husajna Jordánského a královny Núr. Má dva bratry, Hamzu a Hášima, a starší sestru, princeznu Iman. Je nevlastní sestrou krále Abdalláha II.

Vzdělání 
Princezna Rája navštěvovala United World College of the Atlantic ve Walesu a svůj bakalářský titul z japonštiny získala na Edinburské univerzitě. Rok studovala na univerzitě Ritsumeikan v Japonsku. Postgraduální titul z japonské literatury získala na Kolumbijské univerzitě.

Později se přestěhovala do Tokia, kde tři roky pracovala v oboru lidského rozvoje.

V současné době princezna Rája studuje jako student PhD na Katedře asijských jazyků a kultur Kalifornské univerzity v Los Angeles na „přijetí středověkých válečnických narativů v Japonsku a arabském světě a jejich vlivu na konstrukci národní identity“.

Oficiální povinnosti 
Princezna Rája se v letech 2007 a 2008 zúčastnila oficiálních návštěv Japonska a v dubnu 2009 do země doprovodila krále Abdalláha II. V roce 2008 tvořila část jordánské delegace při oficiální návštěvě krále Abdalláha II. v Jižní Koreji.

Osobní život 
Dvůr 5. listopadu 2019 oznámil zasnoubení princezny Rájy a britského novináře Neda Donovana, syna spisovatelky Tessy Dahlové a Patricka Donovana, z matčiny strany vnuka Roalda Dahla a Patricie Nealové a z otcovy strany vnuka Francise Patricka Donovana a Marie Kozslikové. Jeho nevlastní sestrou je modelka Sophie Dahlová, která se provdala za zpěváka Jamieho Culluma.

Svatba se konala 7. července 2020 ve Spojeném království se svolením krále Abdalláha II. poté, co byla kvůli pandemii covidu-19 zrušená plánovaná svatba v Jordánsku.

Princezna Rája si je údajně velmi blízká s Talulah Rileyovou, která o Ráje v poděkování v jednom z jejích románů napsala, že je jako její „dvojče a nejmilovanější hlas ve vesmíru“.

Patronáty 

 Patronka Centra múzických umění v Jordánsku

Vyznamenání 

  Jordánsko:
  Rytíř velkostuhy Nejvyššího řádu renesance, zvláštní třída
  Nositelka Al-Husajnovy medaile excelence ve zlatě (první třída)

Předkové

Reference 

Hášimovci
Jordánské princezny
Absolventi Kalifornské univerzity v Los Angeles
Narození v roce 1986
Narození 9. února
Žijící lidé
Ženy